Die Abkürzung ILC steht für

 Industrias La Constancia, die größte Brauerei in El Salvador
 Intel Leibniz Challenge, ein bundesweiter Schülerwettbewerb von Intel in Kooperation mit der Leibniz Universität Hannover
 Inter Laboratory Comparison, ein Vergleich zwischen Laboratorien zur Qualitätssicherung
 Interchangeable Lens Camera, eine Kamera für Wechselobjektive, siehe Systemkamera
 International Law Commission, siehe Völkerrechtskommission
 International Linear Collider, einen geplanten Teilchenbeschleuniger
 International Lutheran Council, einen weltweiten Zusammenschluss lutherischer Bekenntniskirchen, siehe Internationaler Lutherischer Rat
 Invasive Lobular Carcinoma, ein Tumor der Brustdrüse, siehe invasives lobuläres Karzinom
ILC Dover, ein US-amerikanischer Fabrikant von Spezialtechnik

ILC